gemeenten in Frankrijk:
 Langon (Gironde)
 Langon (Ille-et-Vilaine)
 Langon (Loir-et-Cher)
 Le Langon, Vendée
 plaatsen in Indonesië:
 Langon (Ponggok) (Blitar, Oost-Java)
 Langon (Tahunan) (Jepara, Midden-Java)
 elder:
 Långön, een Zweeds eiland